Boxford peut faire référence à :

 Boxford (Massachusetts)
 , en Angleterre
 Boxford (Suffolk) en Angleterre